Oberkassel (Bonn), een stadsdeel van Bonn (Duitsland)
Oberkassel (Düsseldorf), een stadsdeel van Düsseldorf (Duitsland)